

Вільре () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Вільре () - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Вільре () - муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара

Вільре — громада в кантоні Берн